Rochedensi – abitanti di Rochedo de Minas
Rochedensi – abitanti di Rochedo